Seljani est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Seljani, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Seljani, un autre village situé dans la municipalité de Konjic ;
 Seljani, un village situé dans la municipalité de Nevesinje et dans la République serbe de Bosnie ;
 Seljani, un village situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;
au Monténégro
 Seljani, un village situé dans la municipalité de Plužine.